Bacouel mauvaise graphie pour Bacouël, commune de l'Oise, en Picardie ;
 Bacouel-sur-Selle, commune de la Somme, en Picardie.

Homonymie de toponyme